Laomedora fusifera är en ringmaskart som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1866. Laomedora fusifera ingår i släktet Laomedora och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fusifera